

Geografia
 Cassola – comune italiano della provincia di Vicenza

Gastronomia 
 Cassola – piatto della cucina lombarda a base di verza e carne di maiale

Persone
 Arnold Cassola – politico e docente maltese naturalizzato italiano
 Carla Cassola – attrice italiana
 Carlo Cassola – scrittore e saggista italiano, figlio di Garzia
 Carlo Cassola – doppiatore italiano
 Filippo Cassola – chimico e inventore italiano
 Filippo Càssola – filologo e studioso del mondo antico italiano
 Francesca Cassola – attrice e conduttrice radiofonica italiana
 Gaspare Luigi Cassola – gesuita, filosofo e traduttore italiano 
 Garzia Cassola – giornalista e traduttore italiano, padre di Carlo